Malý princ může být:

 Malý princ –  kniha Antoina de Saint-Exupéryho
 Malý princ (film, 1974) – hraný filmový muzikál, produkce USA a VB
 Malý princ (film, 1979) – animovaný film
 Malý princ (film, 2015) – animovaný film, produkce Francie a Itálie
 Malý princ (seriál) – animovaný seriál, produkce Francie a Německo
 Malý princ (muzikál) – muzikál

podobné:

 Jiný malý princ – dokumentární film se Norodomem Sihanoukem - kambodžským králem
 Malý veľký princ – fantasy film, Slovensko 1995
 The Little Troll Prince – animovaný film
 The Little Prince of New York – film, 2021